El pinchazo es un concurso de televisión español de preguntas y respuestas, producido en España por Grupo Secuoya y presentado por Fran Sáez. Se emite de lunes a viernes a las 21:00 horas en 7RM. Se estrenó el 2 de marzo de 2020.

Todos los días, los concursantes tienen la posibilidad de llevarse un premio en metálico de 1.000 €.

Presentadores 
Antonio y Gauchito son los presentadores del pinchazo

Personajes ficticios que llaman en el pinchazo 

Pepi: 

Alguna vez que otra a la semana, alguno de los concursantes recibe una llamada de Pepi. Pepi es ficticia, Gauchito le da la voz. 
Pepi es una señora de 63 años que pasa mucho tiempo en su casa y se siente sola. Su primera aparición en el pinchazo lo hizo en la temporada 2 el 20/04/2021. Desde ese programa tiene un rol recurrente en el Pinchazo y suele llamar varias veces por semana.

Logros  

El programa ha conseguido llegar a más de doscientos programas

Además ya han completado el mapa de la región. Han venido concursantes de los 45 municipios de la región

Entre los programas más destacados mencionar el que tiene el récord de audiencia actualmente, con más de 120.000 televidentes y un share del 11,5%:

Antiguas pruebas

Carretera y manta (Versión Antigua) 

En esta fase los dos equipos, formados por 2 personas cada uno, tienen 60 segundos (1 minuto) cada uno, para acertar todas las preguntas posibles. En esta prueba, la respuesta siempre será un número (puede ser un año, una cantidad...) y el presentador irá dando pistas, dirá "Acelera" si la cifra es mayor, o "Frena" si la cifra es menor.

Cada respuesta acertada suma al marcador 10 kilómetros. 

Más tarde se actualizó

Tome la salida (Versión Antigua) 
En esta prueba uno de los dos equipos, quedará eliminado. Hay 2 rondas por cada equipo, en las 2 rondas, solo puede participar un miembro del equipo. En esta ronda, como dice le presentador: "puede dar la vuelta al marcador". Hay 5 preguntas por ronda, y los kilómetros van en orden ascendente.

Pruebas/desarrollo

Carretera y manta (Versión renovada)  
En esta fase le ponen 5 secciones a los dos miembros de cada equipo. El presentador les va diciendo palabras y los concursantes deben de decir la sección que encaja con esa palabra. Cada acierta vale 5 km, pero si fallan vuelven al inicio. La prueba dura 90 segundos

¿Es usted de aquí? 
En esta fase, se hacen preguntas del pueblo/ciudad/zona, en la que vive el equipo de concursantes. Son 5 preguntas con siempre dos opciones: verdadero o falso. 

En esta prueba también cada respuesta correcta vale 10 kilómetros.

El Ton Ton 
En esta fase, el presentador da una pista (un máximo de 5 en cada ronda), y el equipo que le dé antes al pulsador, tiene la posibilidad de contestar, si falla, hay rebote y el turno pasa al otro equipo con la posibilidad de acertar, si falla el otro equipo el presentador sigue dando pistas hasta que se agoten (5 máximo) y revele la respuesta.

¿Cuánto le pongo? 
El presentador da una pista y los jugadores tienen que dar las respuestas que sepan, si el otro equipo no sube de cifra, ellos intentan decir el número de respuestas que dijeron anteriormente, si fallan los kilómetros pasan al otro equipo, si aciertan se llevan los kilómetros. En caso de que el otro equipo suba la apuesta, contestan ellos y se repite la jugabilidad.

(Esta prueba NO se realiza actualmente)

Súbeme la radio 
Esta prueba es musical, el presentador da un tema (por ejemplo: sintonías de series), a continuación, suena una pista musical y el equipo que se la sepa, le da al pulsador. En esta prueba, hay trampas, ya que puede que se "cuele" alguna pista musical que no pertenezca al tema. En el caso de que los concursantes se den cuenta tienen que decir, "¡Pinchazo!", si no se dan cuenta y dicen una canción, les baja la mitad de los puntos.

Tome la salida (Versión renovada) 

Esta prueba fue cambiada un día por otra, pero con el mismo nombre. Los concursantes eligen a un miembro de su equipo y tienen 60 segundos cada equipo para contestar a una batería de preguntas. Cada respuesta acertada vale 20 km.

El pinchazo (prueba final) 
En esta prueba, se pueden llevar el bote de 1000 euros, solo tiene que contestar a siete preguntas, según el número de comodines que tengan pueden cambiar por dos comodines o incluso saltar pero por tres comodines.

Referencias